Příjmení Nepomucký nosí více různých osobností:

 Boža Umirov, vlastním jménem Bohumír Nepomucký (1864–1929) – český pěvec a pedagog působící v USA
 Josef Nepomucký (1897–1972) – československý politik
 Karel Nepomucký (* 1939) – československý fotbalista
 Stanislav Nepomucký (1932–2006) – československý hokejista

Označení Nepomucký obsahují také jména těchto světců:

 Jan Nepomucký (kolem 1345–1393) – kněz, právník a mučedník
 Jan Nepomucký Neumann (1811–1860) – kněz a biskup v USA

Podobné názvy 
 Nepomuceno
 Nepomucenum

Česká příjmení